Список мостов в Лондоне — перечисление основных мостов в Лондоне. Большинство из них речные переправы, а самые известные через реку Темзу. Несколько мостов на других реках дали названия районам Лондона. Другие мосты представляют собой автомобильные или железнодорожные переезды на высоком уровне через другие улицы.

Переходы через реки

Река Темза

Река Ли 
 Мост Ли
 Пересечение Нижнего Ли

Каналы и доки 
 Сворачивающийся мост
 Королевский док-мост Виктории

Примечания 

 
Мост
Лондон
Мосты Лондона